Коплан — фамилия.

Известные носители 
 Коплан, Борис Иванович (1898—1941) — советский учёный-литературовед.
 Коплан, Джеффри (, род. 1945) — американский врач-эпидемиолог.